Владимир Георгиевич Беляев:
 Беляев, Владимир Георгиевич (1925—2016) — советский дипломат.
 Беляев, Владимир Георгиевич (1933—2001) — советский футболист.